Kawabe (Akita), een gemeente in de Japanse prefectuur Akita
Kawabe (Ehime), een gemeente in de Japanse prefectuur Ehime
Kawabe (Gifu), een gemeente in de Japanse prefectuur Gifu
Kawabe (Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama
District Kawabe, een district in de Japanse prefectuur Hyogo